Politics and Letters é um livro do crítico Raymond Williams sobre sua vida e obra. O livro é baseado numa série de entrevistas dadas a revista New Left Review e foi publicado em 1979. 

A obra consiste de cinco seções: "Biografia (Biography)," "Cultura (Culture)," "Drama," "Literatura (Literature)," e "Política (Politics)".

Não há tradução para o português desta obra.

Livros de 1979